Cerveza Cristal se puede referir a:

  Cerveza Cristal, cerveza producida y vendida en Chile.
  Cerveza Cristal, cerveza producida y vendida en el Perú.
  Cerveza Cristal, cerveza producida y vendida en Cuba.